Stanisław Niezabitowski (1641–1717) – pamiętnikarz
 Stanisław Niezabitowski (1860–1941) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Stanisław Niezabitowski Lubicz (ur. 1888) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy